Pytlik ist der Familienname folgender Personen: 

 Markus Pytlik (* 1966), deutscher Lehrer und Komponist
 Wilhelm Pytlik (vor 1954), deutscher Fußballtrainer

Pytlik steht für: 

 Villa Pytlik (Mariaweiler), spätklassizistische Villa im Stadtteil Mariaweiler, Düren